Серге́й Серге́ев:
 
 Сергеев, Сергей Алексеевич (род. 1963) — российский учёный, конфликтолог.
 
 Сергеев, Сергей Ефимович (1919—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Сергей Дмитриевич — народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции КазССР (1921).
 Сергеев, Сергей Иванович (1917—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Сергеев, Сергей Степанович (1910—1999) — советский экономист-статистик в области сельского хозяйства.